Игры плей-офф ВНБА сезона 2003 проходили с 28 августа по 16 сентября 2003 года. В плей-офф сезона по итогам регулярного первенства вышли по четыре лучших клуба из каждой конференции. Все раунды турнира проводились до двух побед. Чемпионом, впервые в своей истории, стал клуб «Детройт Шок», который со счётом 2:1 обыграл команду «Лос-Анджелес Спаркс». «Детройт» впервые вышел в финал ВНБА, сразу же став триумфатором чемпионата, а «Лос-Анджелес» в свою очередь уже в третий раз дошёл до решающей стадии плей-офф, имея в своём активе две победы. Самым ценным игроком финала стала Рут Райли, впервые выигравшая этот почётный трофей.

Сетка

Результаты

Полуфиналы Восточной конференции

Шарлотт — Коннектикут — 0-2

Детройт — Кливленд — 2-1

Полуфиналы Западной конференции

Лос-Анджелес — Миннесота — 2-1

Хьюстон — Сакраменто — 1-2

Финалы конференций

Детройт — Коннектикут — 2-0

Лос-Анджелес — Сакраменто — 2-1

Финал

Детройт — Лос-Анджелес — 2-1

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 2003
Плей-офф ВНБА